Премьерная трансляция аниме «Reborn!», сделанного на студии Artland под руководством режиссёра Кэнъити Имаиздзуми, состоялась 7 октября 2006 года на японском телеканале TV Tokyo.

Сериал разделен на 3 арки и 203 эпизода.

Арка 1

Босс в 10-м поколении

Банда Кокуйо

Летний отпуск

Арка 2

Семь колец семьи Вонгола

Конфликт колец

Рождественский отпуск (Филлер)

Арка 3

Мир 10 лет спустя

Подземное убежище Вонгола

Мелоне — База Мильфиоре

Вторжение Варии

Испытания Аркобалено (филлер)

Выбор 

{| class="wide"
|-
!style="background-color:#FF9933;" width="30" | №
!style="background-color:#FF9933;"| Название серии
!style="background-color:#FF9933;" width="150"| Премьера
|-

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Reborn! 

Reborn
Reborn!